Musiksender bezeichnet:

 im Fernsehen ein Spartenprogramm mit dem Schwerpunkt Musik, siehe Musikfernsehsender
 im Hörfunk ein musikbasiertes und wortreduziertes Format, siehe Hörfunkformat